Кратер Бриджмен () — ударный кратер находящийся в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь американского физика, лауреата Нобелевской премии по физике в 1946 г., Перси Уильямса Бриджмена (1882—1961) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Пози на востоке; кратер Винер на востоке-юго-востоке; кратер Курчатов на юго-востоке и кратер Беккерель на юго-западе. На юге от кратера лежит цепочка кратеров Курчатова. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 81,9 км, глубина 2,8 км.

Вал кратера имеет полигональную форму, острую кромку, незначительно разрушен и сохранил детали структуры, включая следы террасовидной структуры на внутреннем склоне и следы обрушения. В южной части вала имеется впадина. Высота вала над окружающей местностью 1360 м, объем кратера составляет приблизительно 5900 км³. Дно чаши кратера сравнительно ровное, имеется группа небольших центральных пиков образованных из анортозита и габбро-норито-троктолитового анортозита с содержанием плагиоклаза 85-90% (GNTA1).

На формирование кратера оказали влияние породы выброшенные при импакте образовавшем Море Москвы, которое находится в 600 км на северо-западе от кратера Бриджмен.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Бриджмен F относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны